Melkonyan bzw. Melkonjanist der Familienname folgender Personen:
 Babken Melkonyan (* 1980), armenischer Poolbillardspieler
 Samwel Melkonjan (* 1984), armenischer Fußballspieler